CTB, sigle composé des trois lettres C, T et B, peut faire référence à :
 Les Cahiers techniques du bâtiment, une revue professionnelle éditée par le groupe Moniteur (Infopro digital) ;
 Centre de traitement bancaire ;
 Coopération technique belge, l’agence belge de coopération au développement ;
 Compagnie de transports de Besançon, une compagnie souvent appelée  Ginko ;
 Compagnie des transports de Bourges, une société de transport en commun de la ville de Bourges et de son agglomération ;
 centre de thérapie brève, en Belgique et en Suisse ;
 Club Taurin de Bruxelles, en Belgique ;
 CTB, une société de production cinématographique créée en 1992 à Saint-Pétersbourg ;
 comme ta bite, en argot, une expression souvent utilisée après un adjectif décrivant une taille, généralement petite.

CTB est un code qui peut faire référence à :
 Coritgo Blanco, au Royaume-Uni, selon la liste des codes AITA des aéroports.

CTB est une abréviation qui peut faire référence à :
 comptabilité.